Zoologia
Jaburu, ave pernalta da família dos ciconiidae.

 Geografia
Rio Jaburu, rio do estado do Ceará
Rio Jaburu, rio brasileiro do estado do Pará
Rio Jaburu, rio brasileiro do estado da Paraíba;
Rio Jaburu, rio do estado de Tocantins
Açude Jaburu I, açude brasileiro do estado do Ceará;
Açude Jaburu II, açude do estado do Ceará.

 Outros
 Palácio do Jaburu, sede do governo brasileiro;
 Jaburú (futebolista), futebolista brasileiro.
 Troféu Jaburu, a mais distinta comenda do governo de Goiás para expoentes da cultura estadual

Desambiguação